Lugan peut désigner :

Toponyme
 Lugan, commune française de l'Aveyron.
 Lugan, commune française du Tarn.

Patronyme
Lugan est un patronyme français originaire de l’Occitanie (pr. française , de l’occitan lunganh pr.  d’où la variante Luan), surtout porté dans la région Occitanie (notamment dans le Tarn). 

 Lugan, pseudonyme du nationaliste breton Jean Chanteau.
 Jean-Claude Lugan (1939-), sociologue français.
 Bernard Lugan (1946-), historien africaniste français.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme